РЛС — аббревиатура, может означать:

 РЛС — радиолокационная станция.
 РЛС (Регистр лекарственных средств России) — российский фармакологический справочник лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, ежегодно издаваемый с 1993 г. Включает оригинальные описания действующих веществ, позволяет осуществлять быстрый и удобный поиск синонимов, препаратов–аналогов (особенно электронные версии). Не является государственной фармакопеей. Рассчитан на практикующих медицинских работников (как и справочники  Видаль  и Машковского).

Примечания